ZNE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Newman (Western Australia) (Australia)